Сантьюсте-де-Сан-Хуан-Баутиста ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 45,57 км². Население — 648 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии